Wolfgang Knabe ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Knabe (Kulturwissenschaftler) (* 1950), deutscher Kulturwissenschaftler
 Wolfgang Knabe (Leichtathlet) (* 1959), deutscher Leichtathlet